John Barran peut faire référence à:

 Sir John Barran,  baronnet (1821–1905) ;
 Sir John Barran,  baronnet (1872–1952) ;
 Sir John Leighton Barran,  baronnet (1904–1974) des Barran baronets ;
 Sir John Napoleon Ruthven Barran,  baronnet (1934–2010) des Barran baronets ;
 Sir John Ruthven Barran,  baronnet (b. 1971) des Barran baronets ;
 John Robert Nicholson Barran (b. 2008), héritier des Barran baronets.